Clinton Township è il nome di diverse località negli Stati Uniti d'America.

Dakota del Nord 
 Clinton Township, Contea di Divide

Dakota del Sud 
 Clinton Township (Dakota del Sud), Contea di Miner

Illinois
 Clinton Township, Contea di DeKalb

Indiana
 Clinton Township (Contea di Boone), Contea di Boone
 Clinton Township (Contea di Cass), Contea di Cass
 Clinton Township (Contea di Decatur), Contea di Decatur
 Clinton Township (Contea di Elkhart), Contea di Elkhart
 Clinton Township (Contea di LaPorte), Contea di LaPorte
 Clinton Township (Contea di Putnam), Contea di Putnam
 Clinton Township (Contea di Vermillion), Contea di Vermillion

Iowa
 Clinton Township (Contea di Linn), Contea di Linn
 Clinton Township (Contea di Ringgold), Contea di Ringgold
 Clinton Township (Contea di Sac), Contea di Sac
 Clinton Township (Contea di Wayne, Iowa), Contea di Wayne

Kansas
 Clinton Township (Contea di Douglas, Kansas), Contea di Douglas

Michigan
 Clinton Township (contea di Lenawee), Contea di Lenawee
 Clinton Township (contea di Macomb), Contea di Macomb
 Clinton Township (contea di Oscoda), Contea di Oscoda

Minnesota
 Clinton Township (Contea di Rock), Contea di Rock
 Clinton Township (Contea di St. Louis), Contea di St. Louis

Missouri
 Clinton Township (Contea di Clinton), Contea di Clinton
 Clinton Township (Contea di Douglas, Missouri), Contea di Douglas
 Clinton Township (Contea di Henry), Contea di Henry
 Clinton Township (Contea di Texas), Contea di Texas

New Jersey
 Clinton Township (New Jersey), contea di Hunterdon
 Clinton Township (Contea di Essex), contea di Essex

Ohio
 Clinton Township (Contea di Franklin), Contea di Franklin
 Clinton Township (Contea di Fulton), Contea di Fulton 
 Clinton Township (Contea di Knox), Contea di Knox
 Clinton Township (Contea di Seneca), Contea di Seneca
 Clinton Township (Contea di Shelby), Contea di Shelby
 Clinton Township (Contea di Vinton), Contea di Vinton
 Clinton Township (Contea di Wayne, Ohio), Contea di Wayne

Pennsylvania
 Clinton Township (Contea di Butler), Contea di Butler
 Clinton Township (Contea di Lycoming), Contea di Lycoming
 Clinton Township (Contea di Venango), Contea di Venango
 Clinton Township (Contea di Wayne, Pennsylvania), Contea di Wayne
 Clinton Township (Contea di Wyoming), Contea di Wyoming